Керсті Мерілаас (; *, Нарва — †, Таллінн) — естонська поетеса та перекладачка, авторка книг поезії та прози для дітей та п'єс.

Вибрані роботи 
Поезія

 Loomingus (1935)
 Maantee tuuled (1938)
 Rannapääsuke (1963)
 Kevadised koplid (1966)
 Kuukressid (1969)
 Antud ja võetud (1981)
Книги для дітей

 Munapühad (1940)
 Kallis kodu (collection of poems, 1944)
 Päikese paistel collection of poems (1948)
 Turvas (1950)
 Veskilaul (1959)
 Lugu mustast ja valgest (1962)
 Lumest lumeni (1982)
 Kui vanaema noor oli (poetry anthology, 1983)
 Kindakiri. — Варежки (poem in Estonian and Russian, 1986)
 Siit siiani. Piksepill (collection of poems, 1989. Posthumous)
П'єси

 Kaks viimast rida (1973)
 Pilli-Tiidu (1974)

Примітки 

Естонські письменниці
Уродженці Нарви
Померли в Таллінні